Аббревиатура ББТ может означать:

 Bhaktivedanta Book Trust — крупнейшее в мире издательство по выпуску литературы по кришнаизму, индуистской философии и культуре.
 Большая Байкальская тропа — проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал.